Алле́гри ( — (будьте) веселы) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аллегри, Авраам (Allegri, Abraham; сер. XVII века) — талмудист из Константинополя.
 Аллегри, Антонио (Корреджо; ок. 1489—1534) — итальянский художник.
 Аллегри, Грегорио (1582—1652) — итальянский композитор и священник.
 Аллегри, Доменико — итальянский композитор.
 Аллегри, Лоренцо — итальянский художник.
 Аллегри, Массимилиано (род. 1967) — итальянский футболист и тренер.
 Аллегри, Орест Карлович (1866—1954) — российский театральный художник.
 Аллегри, Помпонио — итальянский художник.

См. также 
 Аллегри (лотерея) — название мгновенной лотереи.

Примечания